Zagra kan syfta på:

Spanien 

 Zagra (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Zagra (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada,